Kobar peut désigner :
 Kobar, un village du département et la commune rurale de Dano, dans la province de l'Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Kobar (),  également orthographié Kaubar (transcription latine officielle de l'arabe) ou Cober (transcription latine informelle de l'hébreu), un village du gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh en Cisjordanie, Palestine.